Kathedrale San Lorenzo steht für folgende Kathedralen:

in Italien:
 Kathedrale San Lorenzo (Alba), Kathedrale im Bistum Alba, Piemont
 Kathedrale San Lorenzo, Kathedrale im Erzbistum Genua, Ligurien, siehe Kathedrale von Genua
 Kathedrale San Lorenzo (Grosseto), Kathedrale im Bistum Grosseto, Toskana
 Kathedrale San Lorenzo Maiorano, Kathedrale im Erzbistum Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Apulien
 San Lorenzo (Perugia), Kathedrale im Erzbistum Perugia-Città della Pieve, Umbrien
 Kathedrale San Lorenzo Martire (Tivoli), Kathedrale im Bistum Tivoli, Latium
 Kathedrale San Lorenzo Martire, Kathedrale im Bistum Trapani, Sizilien, siehe Kathedrale von Trapani
 Kathedrale San Lorenzo (Viterbo), Kathedrale im Bistum Viterbo, Latium

in der Schweiz:
 Kathedrale San Lorenzo (Lugano), Kathedrale im Bistum Lugano, Tessin